Михаил Огранович:
 Огранович, Михаил Александрович (1848—1912) — русский военный и промышленный деятель.
 Огранович, Михаил Петрович (1848—1904) — врач; организатор санаторно-курортного дела в России.